В статье представлен список послов СССР и России в Республике Кабо-Верде (до 1986 года — в Республике Острова́ Зелёного Мыса).

Хронология дипломатических отношений 
 14 июня 1975 г. — установление дипломатических отношений на уровне посольств.
 В 1975—1981 гг. — послами на Островах Зелёного Мыса по совместительству были послы в Гвинее-Бисау.
 1981 г. — открытие посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Кабо-вердианско-российские отношения

Ссылки 
 Сайт Посольства Российской Федерации в Республике Кабо-Верде
 Список послов в Кабо-Верде в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Кабо-Верде
Послы СССР и России